Пасха́льное яйцо́:
 Пасхальное яйцо — специально расписанное яйцо, которое дарят друг другу на Пасху.
 «Пасхальное яйцо» — разновидность секрета, оставляемого в игре, фильме или программном обеспечении создателями.